Соревнования по бегу на 100 метров с барьерами у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 8 и 9 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Состязания прошли по схеме, впервые опробованной на предыдущем чемпионате Европы: двенадцать лучших спортсменок летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участницы стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналистки.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 100 метров с барьерами являлась Синди Роледер из Германии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2018 года, от предварительных забегов были освобождены 13 легкоатлеток.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 19 легкоатлеток.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 100 метров с барьерами у женщин состоялся 9 августа 2018 года. После первой половины дистанции забег возглавляла Памела Дуткевич из Германии, но благодаря сильному набеганию на финише её опередила Эльвира Герман. Для 21-летней чемпионки мира и Европы среди юниоров из Белоруссии эта золотая медаль стала первым крупным успехом на взрослых стартах. Её соотечественница Алина Талай, имевшая лучший результат европейского сезона (12,41), допустила сбой на восьмом барьере и не закончила дистанцию.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике